South Esk ist der Name folgender Flüsse:

 South Esk (Esk), Zufluss des Esk in Lothian
 South Esk (Nordsee), Fluss in Angus
 South Esk River, Australien